Zofijówka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Zofijówka, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Zofijówka, un village dans la voïvodie de Lublin
 Zofijówka, un village dans la voïvodie d'Opole
 Zofijówka, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie